1877 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 20 мая — первый российский санитарный поезд отошёл от перрона Николаевского вокзала.
 14 июля — началась .
 Построена ветка Александров — Карабаново Московско-Ярославской железной дороги.
 Была построена линия Варшава — Люблин — Ковель Ковельской железной дорогой.
 Была открыта линия Рига — Тукумс и построено первое здание железнодорожной станции Кемери.
 На территории Мьянмы проложена первая железнодорожная линия Рангун — Пром (Пьи).
 В Венесуэле началось строительство отдельных железнодорожных линий на Севере и Северо-Западе страны.
 В России в пассажирских вагонах применено паровое отопление, газовое освещение (вместо свечного).
 В России на Моршанско-Сызранской железной дороге впервые проведены динамометрические и индикаторные испытания паровозов инженером В. И. Лопушинским.

Новый подвижной состав 
 Выпущен первый в России танк-паровоз — заводской тип 19 Коломенского завода. Осевая формула 0—3—0. С 1912 г. — в серии Ь (ерь).

Персоны

Родились 

 18 декабря — Флорентий Пименович Казанцев, изобретатель железнодорожных автоматических тормозов.

Скончались 
 4 января — американский финансист Корнелиус Вандербильт, который создал железнодорожную компанию , объединив мелкие железнодорожные компании.

Примечания